Il singolare del torneo di tennis Clarins Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Sandra Cecchini che ha battuto in finale Emanuela Zardo 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Julie Halard (semifinali)
 Sabine Hack (quarti di finale)
 Rachel McQuillan (primo turno)
 Emanuela Zardo (finale)

 Barbara Paulus (secondo turno)
 Sandra Cecchini (campionessa)
 Veronika Martinek (quarti di finale)
 Mercedes Paz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Clarins Open 1992